Castilho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Castilho (ort), São Paulo, 
 Castilho (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar